У термина −0 существуют и другие значения, см. −0 (программирование)
 О нулевом часовом поясе см. UTC+0
−0 и +0, отрицательный и положительный ноль, используются в математическом анализе как условные обозначения отрицательной и положительной бесконечно малой величины.

«Отрицательный ноль» и «положительный ноль» — это не числа в обычном смысле, а абстракции, представляющие бесконечно малую последовательность (или функцию), сходящуюся к нулю, соответственно, слева (−0) или справа (+0). Тем самым они позволяют обозначить тот факт, что сходимость — односторонняя.

Пример 
Для функции обратной пропорциональности 
 ,
 ,
где  и  — это сокращённые варианты записей  и  — односторонних пределов слева и справа соответственно.

Для тангенса 
 ,

 ,
где  и  — это сокращённые варианты записей  и  — односторонних пределов слева и справа соответственно.

В программировании 

В программировании в стандарте представления чисел с плавающей запятой есть отдельные значения для положительного и отрицательного нуля. Операции с отрицательным нулём соответствуют, где это возможно, операциям с бесконечно малыми величинами, но не всегда.

В культуре 

Числами +0 и −0 применительно к сексуальности человека пользовался философ В.В. Розанов в своей работе «Люди лунного света».

См. также 
 Ноль

0
Ноль